Knab ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Knab (1878–1945), deutscher römisch-katholischer Lehrer und Märtyrer
 Armin Knab (1881–1951), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Doris Knab (* 1928), deutsche katholische Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Eckhart Knab (* 1940), deutscher Psychologe
 Erhart Knab (um 1435–1480), Mediziner, Hochschullehrer, Fachbuchautor, Rektor der Universität Heidelberg, siehe Erhard von Zwiefalten
 Ferdinand Knab (1837–1902), deutscher Maler
 Jakob Knab  (* 1951), deutscher Publizist
 Johannes Knab (* 1946), deutscher Radrennfahrer 
 Josef Knab (1894–1945), deutscher Ingenieur und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Josef Franz Knab (1846–1899), österreichischer Politiker (NÖ Landtag)
 Michael Knab (~1340/50; † nach 1399), österreichischer Baumeister
 Otto Michael Knab (1905–1990), deutscher Journalist und Redakteur der 1934 emigrierte
 Peter Knab (1895–1963), deutscher Politiker (KPD)
 Ruben Knab (* 1988), niederländischer Ruderer
 Timothy James Knab (* 1949), US-amerikanischer Anthropologe
 Ursula Knab (1929–1989), deutsche Leichtathletin
 Werner Knab (1908–1945), deutscher Jurist, SS-Führer und Gestapomitarbeiter

Knab ist ein Ortsname:
 Knab (Washington)

Knab steht für:
 Knab (Bank), niederländische Online-Bank, Tochterunternehmen von AEGON

KNAB ist die Abkürzung von

 Büro für Korruptionsverhütung und -bekämpfung (lettisch: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs), einer lettischen Anti-Korruptions-Behörde

Siehe auch:
 Knabe
 Knap
 Knaap
 Gnab

Abkürzung